Headley steht für:

Personen:

 David Headley (* 1960), pakistanisch-amerikanischer Terrorist
 George Headley (1909–1983), westindischer Cricketspieler
 Heather Headley (* 1974), trinidadische Sängerin
 Joel Tyler Headley (1814–1897), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lynn Headley (* 1943), jamaikanischer Sprinter
 Shari Headley (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin

Geografie:
 Headley (Surrey), Ortschaft in Surrey

Siehe auch:
 Hadley